Deux localités sont nommées Kamako :
 Kamako (Burkina Faso)
 Kamako (République démocratique du Congo)